Desa Papungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Papungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 111,36), Jawa Timur, 
 Desa Papungan (administrativ by i Indonesien, lat -8,10, long 112,20), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar